Le sionisme se rapporte à des mouvements religieux, politiques ou démographiques prenant comme référence un lieu géographique, symbolique ou celeste du nom de Sion ou Zion.

Politique 
 Le Sionisme est une idéologie juive qui a porté un mouvement politique national (Histoire du sionisme) et généré des oppositions (Antisionisme et Conflit israélo-arabe).
Le mouvement sioniste s'est diversifié en plusieurs courants politiques ayant porté le nom de sionisme, dont :
 Le Sionisme travailliste est une mouvance politique de la gauche sioniste qui a donné naissance en 1968 au Parti travailliste israélien.
 Le Sionisme révisionniste est une faction sioniste qui a donné naissance en 1948 au parti Hérout. 
 Le Sionisme général est un courant politique sioniste du centre droit, qui a fusionné en 1973 avec le Hérout pour former le Likoud.
 Le sionisme territorialiste est un ancien courant du sionisme qui envisageait la possibilité d'un État juif en dehors de la Palestine.

Religion 
 Le sionisme religieux concerne une idéologie combinant sionisme et judaïsme, rapportant la réalisation du sionisme avec des fondements de la Torah.
 Le sionisme chrétien, croyance de certains groupes chrétiens fondamentalistes qui pensent que la création de l'État d'Israël correspond à des prophéties bibliques. 
D'autres mouvements religieux sont appelés sionistes ou sionisme, sans rapport avec l'existence d'un territoire ou d'un État juif en Terre d'Israël :
 L'Église sioniste, ou Église chrétienne de Sion, répandu dans la zone orientale des pays d'Afrique australe, essentiellement en Afrique du Sud.
 Le sionisme rastafari est une doctrine reconnaissant l'Éthiopie comme la Sion authentique, terre promise par Jah. 
Plusieurs mouvement chrétiens évangéliques ou ordres religieux catholiques se qualifient « de Sion » ou « sioniste », se référant à Sion ou Zion. Mais l'appellation sioniste dans ces cas précis est minoritaire ou accompagnée d'une dénomination plus complète. Par exemple : 
 la Christ Community Church se réfère à la ville de Zion (Illinois) bâtie par le fondateur de cette religion. 
 la Congrégation de Notre-Dame de Sion dont est issue Sœur Emmanuelle, groupe initialement engagé dans la conversion des Juifs au catholicisme sous l'égide des frères Ratisbonne, s'est orientée dorénavant dans le rapprochement entre catholicisme et judaïsme.

Voir aussi